Mushroom World es el planeta/dimensión donde tienen lugar todas las aventuras de Mario.

Mushroom Kingdom, el Dark World y otros lugares asociados al reino como Beanbean Kingdom, Dinosaur Land y Sarasaland se localizan en Mushroom World. Es más difícil determinar si los lugares con menos conexiones a las aventuras de Mario y Mushroom Kingdom existe en este mundo o en otro mundo, planeta o dimensión similar en un universo paralelo. Esto incluye algunos lugares de la serie Donkey Kong y la serie de WarioWare, tales como las DK Islands, Timber's Island, y Diamant City. Sin embargo, dadas las muchas conexiones entre estas diferentes series, y que los viajes dimensionales entre estos mundos hipotéticos suplentes nunca ha sido representados, lo más probable es que todo existe en Mushroom World.

En Super Mario Galaxy, Varias galaxias pequeñas se encuentran en órbita alrededor de Mushroom World.

Conexión con el mundo real 
Mushroom World y la Tierra casi siempre se cree que son planetas separados, aunque existe confusión en la forma de los ecosistemas y terrenos muy similares, varias especies de animales y obvio, la población humana en Mushroom World.